Grey Gardens kan syfta på:

 Grey Gardens (1975) – en dokumentärfilm
 Grey Gardens (2009) –  en spelfilm baserad på dokumentärfilmen
 Grey Gardens (musikal) – en musikal från 2006 baserad på dokumentärfilmen